Knežina (Črnomelj, Slovenija), naselje
 Knežina (Sokolac, BiH), naselje